Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier II, se dispute à Pékin du 22 au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Caroline Wozniacki.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2008)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Chine
Sport en Chine en 2008
Tennis en septembre 2008
Compétition de tennis à Pékin